Belau rekid (Nuestro Palaos) es el himno nacional de Palaos. Fue oficialmente adoptado en 1980. La música fue compuesta por Ymesei O. Ezekiel, del cual la letra fue formada por varias composiciones de autores.

Versión en palauano 

Palaos
Símbolos de Palaos
Música de Palaos
Composiciones en mi bemol mayor